Aldo Netti – ingegnere e politico italiano
 Francesco Netti – pittore e letterato italiano
 Giovanni Cesare Netti – compositore e prete italiano

Voci correlate 
 Nette
 Netto

Altri progetti